Assumburg kan verwijzen naar
Assumburg (molen), een voormalige korenmolen in Nieuw-Vossemeer
Slot Assumburg, een kasteel in Heemskerk